Apple Pencil — линейка беспроводных стилусов, разработанных и выпускаемых Apple Inc. для использования с планшетами iPad.

Apple Pencil первого поколения был анонсирован вместе с первым iPad Pro 9 сентября 2015 года. Он поддерживает беспроводную связь через Bluetooth и имеет съемную крышку, скрывающую разъем Lightning, используемый для зарядки. Карандаш совместим с моделями iPad Pro первого и второго поколении, а также со всеми другими iPad с портом Lightning, выпущенными после 2018 года.

Второе поколение Apple Pencil было анонсировано 30 октября 2018 года вместе с iPad Pro третьего поколения. Оно использует магнитный разъем на боковой стороне планшета для беспроводной зарядки, а не разъем Lightning, и включает сенсорные области, которые можно использовать для выполнения действий в поддерживаемых приложениях. Он совместим со всеми iPad с портом USB-C, включая iPad Air четвёртого поколения.

Примечания 

Оборудование Apple Inc.
Появились в 2018 году в США